Stratenec – szczyt w górach Jaworniki
 Stratenec – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji